Международное бюро мер и весов, МБМВ () — постоянно действующая международная организация со штаб-квартирой, расположенной в городе Севр (предместье Парижа, Франция).

Учреждено в 1875 году, вместе с подписанием Метрической конвенции. Основная задача Бюро заключается в обеспечении существования единой системы измерений во всех странах-участницах этой конвенции. МБМВ работает под наблюдением Международного комитета мер и весов.

В МБМВ хранятся международные эталоны основных единиц и выполняются международные метрологические работы, связанные с разработкой и хранением международных эталонов и сличением национальных эталонов с международными и между собой.

В МБМВ также проводятся исследования в области метрологии, направленные на увеличение точности измерений.

По состоянию на 13 января 2020 года 62 страны являлись членами и 40 стран и организаций являлись ассоциированными членами МБМВ.

Бюро финансируется странами-участницами Метрической конвенции.

Руководители 
 Джильберт Гови (Италия) 1875—1877
 Ж.Перне (Швейцария) 1877—1879
 Оле Якоб Брок (Норвегия) 1879—1889
 Ж.-Рене Бенуа (Франция) 1889—1915
 Шарль Эдуар Гийом (Швейцария) 1915—1936
 Альбер Перар (Франция) 1936—1951
 Шарль Воле (Швейцария) 1951—1961
 Жан Террьен (Франция) 1962—1977
 Пьер Джакомо (Франция) 1978—1988
 Терри Куин (Великобритания) 1988—2003
 Эндрью Уэллард (Великобритания) 2004—2010
  (Германия) 2011—2012

С 1 января 2013 года директором МБМВ является доктор Мартин Милтон ().

См. также 
 Международный комитет мер и весов
 Главная палата мер и весов
 Генеральная конференция по мерам и весам

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт МБМВ
 BIPM
 BIPM

Международные научные организации
Метрологические организации
Организации по стандартизации
Организации, основанные в 1875 году
СИ